

Cinema 
 Melodie imperiali (Kaiserwalzer) –  film del 1933 diretto da Friedrich Zelnik
 Il valzer dell'imperatore (Kaiserwalzer) –  film del 1953 diretto da Franz Antel

Musica 
Kaiser-Walzer – valzer di Johann Strauss II